Sebastian Mitterer ist der Name folgender Personen:

* Sebastian Mitterer (Politiker) (* 1942), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Sebastian Mitterer (Bobfahrer) (* 1993), österreichischer Bobfahrer